Darelli är ursprungligen en prästsläkt som namngavs Darelli från år 1657, då Nicolaus Darelius (1629-1684) förlänades det på latin pluraliserade namnet av Darelius från biskopen i Skara, då denne förordnade Nicolaus Darelius till sin kyrkoherdestjänst för Daretorps pastorat i Skaraborg, Västergötland . 

Nicolaus Direlli (1629-1684) avled efter den 6 maj 1684 efter predikan i Härja kyrka, och begravdes under golvet i kyrkans kor.

Släkten Darelli kom också att adlas genom Nicolaous Darelli´s bror, lagmannen Johan Darelius, sonson Johan Anders Darelius, adlad af Darelli . När Johan Anders Darelius adlades av Gustav III år 1770, för sina förtjänster som överläkare från 1758 för det 1746 nyuppstartade Serafimerlasarettet i Stockholm, valde han att anta ett namn från sin hembygd och släkt, och upptog då sin kusingrens äldre namn Darelli, och adlades till af Darelli och upptogs i Riddarhuset som nr 2068.

Johan Anders af Darelli fick en son, Isak af Darelli(1756-1834) agronom och livmedikus, och två döttrar, Catharina Maria (1757-1838) gift Ristell (Adolf Fredrik Ristell) och stammoder till delar av släkterna af Uhr, Hammarskjöld och von Post. Systern Fredrika (1761-1829) gift med Biskop och Teol.Dr. Johan Wingård (1738-1818) och mor till Ärkebiskop Carl Fredrik af Wingård (1781-1851), och stammoder till flera grenar i ätterna Wrangel af Sauss, Silfverstolpe, 

Ursprungsgrenen av d.ä. släkten Darelli från 1657, lever också kvar varav en huvudgren fortfarande heter Darelli.

Referenser 

Svenska släkter